Эдрис «Бэм» Адебайо (; род. 18 июля 1997 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит». Был выбран на драфте НБА 2017 года в первом раунде под общим 14-м номером командой «Майами Хит».

Детство 
Адебайо получил прозвище «Бам Бам» от своей матери, когда во время просмотра «Флинтстоунов» в возрасте одного года он перевернул журнальный столик таким же образом, как и персонаж шоу «Бам Бам Раббл».

Карьера в школе 
В младшие годы он посещал среднюю школу в Норт-Сайде в Пайнтауне, Северная Каролина, где он набирал 32,2 очков и 18 подборов за игру. Потом он перешел в Христианскую академию Хай-Пойнта в Хай-Пойнте Северная Каролина. В своем старшем сезоне в академии Адебайо набирал в среднем 18,9 очков, 13,0 подборов, 1,4 блока и 1,5 передач за игру. Адебайо привел свою команду для участия в чемпионате штата Северной Каралоны. Он получил звание Мистер баскетбол Северной Каролины в 2016 году. До своего выпускного класса Адебайо соревновался в тренировочных лагерях Adidas вместе с Деннисом Смитом (младшим). В соревнованиях, проводимых под эгидой Adidas, он набирал 14,2 очка и 10,2 подбора за игру. Вскоре он сыграл в тренировочном лагере Under Armour за команду Фелтона. В 2016 году он получил приглашения на участия в выставочных матчах: McDonald’s All-American и Jordan Brand Classic. Он участвовал в Under Armor Elite 24 Invitational в 2015 году, где его назвали Elite 24 MVP. Адебайо также участвовал в лагере «Адидас» и «НБПА 100». Adebayo был оценен ESPN как пятизвездочный рекрут и занял первое место в общем зачете в классе средней школы в 2016 году.

НБА 
22 июня 2017 года Адебайо был выбран под 14-м номером драфта командой «Майами Хит». 1 июля 2017 года Адебайо подписал контракт с «Хит», и присоединился к команде для участия в летней лиге НБА 2017.

Статистика

Статистика в НБА

Трипл-даблы (1) 
3 в регулярных сезонах

Примечания

Ссылки 
 
 Kentucky Wildcats bio

Баскетболисты США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Майами Хит»